Dubai Classic 1989 (также известен как Dubai Duty Free Classic 1989 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 27 октября по 3 ноября 1989 года в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Дуга Маунтджоя со счётом 9:2.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 40 000
 Финалист: £ 22 500
 Полуфиналисты: £ 12 000
 Четвертьфиналисты: £ 6 000
 1/8 финала: £ 3 750
 1/16 финала: £ 2 500
 1/32 финала: £ 500

Сенчури-брейки 

 '''135 — Тони Чеппел
 105 — Стивен Хендри

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на globalsnookercentre 

Dubai Classic
1989 год в снукере